Villa Giustinian – villa di Conegliano
 Villa Giustinian-Recanati – villa di Spresiano

Pagine correlate

 Giustinian (disambigua)
 Palazzo Giustinian (disambigua)
 Villa Giustiniani